__БЕЗСАДРЖАЈА__

Списак играча КК Црвене звезде, који су бар једну утакмицу одиграли за овај клуб:

A

Б

В

Г

Д

Ђ

Е

Ж

З

И

Ј

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

Ћ

У

Ф

Х

Ц

Ч

Џ

Ш

Види још 
 КК Црвена звезда
 Списак тренера КК Црвена звезда
 Кошаркаши Црвене звезде у НБА лиги

Спољашње везе 

 Историјат клуба на Званичном сајту КК Црвена звезда

С
Спискови за кошарку у Србији